Jan Kozłowski (zm. 1791) (po 1714–1791) sekretarz królewski
 Jan Kozłowski (1882–1942) – podpułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Jan Kozłowski (1886–1962) – działacz socjalistyczny, komunistyczny i związkowy
 Jan Kozłowski (1906–1980) – polityk komunistyczny, zastępca członka KC PZPR
 Jan Kozłowski (1928–2010) – prof. dr hab., farmaceuta, botanik
 Jan Kozłowski (1929–1996) – działacz opozycji w PRL, senator
 Jan Kozłowski (ur. 1946) – polityk, prezydent Sopotu i marszałek woj. pomorskiego, europoseł, prezes Polskiego Związku Rugby
 Jan Kozłowski (ur. 1946) – prof. dr hab., biolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego